Claude Nicholson peut faire référence à : 

  (1892–1951), joueur australien de Rugby à XIII
Claude Nicholson (1898–1943), brigadier de l'armée britannique de la Seconde Guerre mondiale